Подени има више значења:

 Подени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Подени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Подени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Подени (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Подени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Подени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Подени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Подени (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији